34:an kan vara:

 34:an – tidigare namn på serietidningen Svenne Gurka
Trettifyran –  text på svenska till sången This Ole House
Riksväg 34 – en väg mellan Ålem och Motala